I detentori del titolo erano Bob e Mike Bryan, ma sono stati battuti in finale da Leander Paes e Radek Štěpánek per 7-61, 6-2.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Maks Mirny /  Daniel Nestor (semifinale)
 Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (terzo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (terzo turno)
 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (terzo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (semifinale)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (terzo turno)

  Oliver Marach /  Alexander Peya (primo turno) 
  Eric Butorac /  Bruno Soares (quarti di finale) 
  František Čermák /  Filip Polášek (terzo turno) 
  Santiago González /  Christopher Kas (quarti di finale) 
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (quarti di finale) 
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (secondo turno) 
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (terzo turno) 
  Paul Hanley /  Jamie Murray (primo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 
  Lleyton Hewitt /  Peter Luczak (secondo turno)
  Matthew Ebden /  Chris Guccione (primo turno)
  Colin Ebelthite /  Marinko Matosevic (secondo turno)
  Luke Saville /  Andrew Whittington (primo turno)
  James Duckworth /  Adam Feeney (primo turno)
  Greg Jones /  John-Patrick Smith (primo turno)
  Benjamin Mitchell /  Matt Reid (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2012
ATP World Tour 2012